Eerste klasse (1953/1954) była 51. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RFC Liège. Nowym mistrzem Belgii został zespół RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1953 w piłce nożnej
1954 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii